A Kantuzzili(š) (mKán-tu-(uz-)zi-li, DINGIRlim, DKán-li/iš) név gyakori a hettita uralkodó körökben. A cikkeik címei a magyar kiejtés szerint Kantuccili(sz) alakban találhatók meg:

 Kantuccilisz; az Arany Harciszekerek parancsnoka I. Muvatallisz idején.
 Kantuccilisz hettita herceg; I. Szuppiluliumasz udvarában élő hettita herceg, költő.

Hettita személyek